Die Liste der größten Emittenten fluorierter Treibhausgase enthält Tabellen mit Angaben zum Ausstoß fluorierter Treibhausgase (F-Gase) nach Ländern sowie zu den weltweiten jährlichen Emissionen. Die fluorierten Gase setzen sich aus HFC, PFC, SF6 und NF3 zusammen. Datengrundlage sind die PRIMAP-hist Serien des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung (PIK), in denen Daten verschiedener Quellen zusammengeführt wurden, um ein umfassendes und zusammenhängendes Datenset der Treibhausgasemissionen von 1850 bis 2017 zu erzeugen. Die Emissionen der F-Gase wurden über ihr Treibhauspotential in CO2-Äquivalente (CO2-eq) umgerechnet.

Übersicht 
Im Jahr 2017 wurden weltweit 0,87 Mrd. Tonnen (Gt) CO2-Äquivalente in Form von F-Gasen emittiert, das sind knapp 2 % der gesamten ausgestoßenen Treibhausgase. Rund zwei Drittel (67 %) dieser Emissionen entfielen auf die vier Länder China, USA, Bolivien und Japan. Weltweit stammen praktisch alle Emissionen von F-Gasen aus industriellen Prozessen.

Nach Ländern 

Die folgende Tabelle enthält die 20 Länder mit den größten Emissionen fluorierter Gase 2017. Alle Angaben sind auf volle Mt gerundet.

Nach Sektoren 

Die Emissionen von F-Gasen werden gemäß der IPCC-Kategorien 2006 vollständig dem Sektor Industrielle Prozesse zugeordnet (engl. Industrial Processes and Product Use, IPPU).

Weltweite Emissionen 

Die nächste Tabelle zeigt die jährlichen weltweiten Emissionen von F-Gasen seit 1950.

Siehe auch 

 F-Gase-Verordnung 2014
 Liste der größten Treibhausgasemittenten
 Liste der größten Kohlenstoffdioxidemittenten
 Liste der größten Methanemittenten
 Liste der größten Lachgasemittenten

Weblinks 

 Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung - PRIMAP-hist – Weitere Erläuterungen zum PRIMAP-hist Dataset (englisch).
 Climate Watch (F-Gase) – Eine detaillierte Selektionsmöglichkeit samt Visualisierung der hier genutzten und weiterer Emissionsdaten (englisch).

Einzelnachweise 

!
F-Gase-Emissionen